Гнездище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гнездище — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Гнездище — село в Городнянском районе Черниговской области.